Atamisqui (departement), een departement in de Argentijnse provincie Santiago del Estero
Villa Atamisqui, een plaats in de Argentijnse provincie Santiago del Estero